Wodka steht für:
 Wodka, eine Spirituose
 eine Figur aus der japanischen Mangaserie Detektiv Conan

Wodka ist der Familienname von:
 Josef Wodka (1908–1970), österreichischer Kirchenhistoriker

Wódka bezeichnet Dörfer in Polen:

Siehe auch:
 Zimna Wódka